

Patronyme 
Rudolf Lindt, (1855-1909), chocolatier suisse, inventeur du procédé du conchage.

Économie 
 Lindt & Sprüngli AG, une entreprise de fabrication de chocolat.

Hydronyme 
 Lindt, un canal de Groningue aux Pays-Bas

Toponyme 
 Groote Lindt, ancienne commune de la Hollande-Méridionale (Pays-Bas), aujourd'hui quartier de Zwijndrecht
 Kleine Lindt, ancienne commune et hameau de la Hollande-Méridionale (Pays-Bas), aujourd'hui rattachée à Zwijndrecht

Voir aussi